Уичапан има више значења:

 Општина Уичапан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Уичапан (Уичапан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику